Sara Gimenez ist der Name folgender Personen:

* Sara Gimenez (Tennisspielerin)  (* 1996), paraguayische Tennisspielerin
 Sara Gimenez (Politikerin) (* 1977), spanische Politikerin und Juristin